World Matchplay 2011 (darts)
 World Matchplay 2011 (golf)